Вячеслав Власов:
 Власов, Вячеслав Алексеевич (род. 1952) — российский историк.
 Власов, Вячеслав Всеволодович (род. 1957) — советский и украинский виноградарь и винодел, академик Национальной академии аграрных наук Украины.